Avelar ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Avelar (* 1958), mexikanischer Boxer
 Danilo Avelar (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Elías Samuel Bolaños Avelar (* 1951), Bischof von Zacatecoluca
 Frank Avelar (* 1969), salvadorianischer Boxer
 Miguel González Avelar (1937–2011), mexikanischer Politiker